DB-Baureihe 732 steht für:

 DB-Baureihe 732 (1989), Sonderfahrzeug der S-Bahn Hamburg
 DB-Baureihe 732 (2014), Schienendrehkran der Deutschen Bahn